Бурмейстер () — фамилия.

Известные носители:
 Бурмейстер, Адольф Христофорович (1784—1866) — русский военачальник, генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (1829).
 Бурмейстер, Александр Анатольевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 1 сентября 1915 (посмертно).
 Бурмейстер, Андрей Владимирович (1873—?) — депутат Государственной думы II созыва от Витебской губернии.
 Бурмейстер, Антон Карлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4173; 29 сентября 1828.
 Бурмайстер, Арнольд (1899—1988) — генерал-лейтенант вермахта
 Бурмейстер, Владимир Павлович (1904—1971) — советский артист балета и хореограф, главный балетмейстер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
 Бурмейстер, Герман (1807—1892) — немецкий естествоиспытатель, работавший в разных научных областях, автор почти 300 публикаций.
 Бурмейстер, Иоахим (ок. 1556—1629) — немецкий теоретик музыки и композитор.
 Бурмейстер, Карл Карлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5012; 3 декабря 1834.
 Бурмейстер, Людвиг Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5014; 3 декабря 1834.
 Бурмайстер, Рихард (1860—1944) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Бурмейстер, Фёдор Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3699; 26 ноября 1823.
 Бурмейстер, Фридрих (1888—1968) — министр почты и телеграфа ГДР